AHL eller Ahl har flere betydninger:

Steder 
 Allu (Ahar), en by i Iran også kendt som Ahl
 Ahel i Iran
 Kudian (Lamerd) i Iran

Sport 
 American Hockey League, professionel ishockeyliga i USA og Canada
 Alps Hockey League, professionel ishockeyliga i Østrig, Italien og Slovenien
 Australian Hockey League, australsk nationalt felthockeyliga
 Allianz Hurling League, fra National Hurling League

Andet 
 Ahl (efternavn)
 Ahlon (sprog)
 Amalgamated Holdings Limited, nu Event Hospitality and Entertainment, australsk biograf- og indlogeringsvirksomhed
 Associated Humber Lines, engelsk shippingvirksomhed
 N-Acyl-homoserin-laktone